Szczypce laboratoryjne – sprzęt laboratoryjny zwykle z metalu
 Szczypce – poprawniej kleszcze, narzędzie służące do chwytania rozgrzanego kawałka metalu oraz przytrzymywania go na kowadle w czasie kucia
 Szczypce – część ciała niektórych stawonogów